Ксенія Нолл і Александра Крунич були чинними чемпіонками, але цього разу Нолл вирішила взяти участь у турнрі в Празі. Крунич грала в парі з Дарією Гавриловою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Тімеа Бабош і Андреа Главачкова.

Бабош і Главачкова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Ніна Стоянович і Марина Заневська з рахунком 2–6, 6–3, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
2016, парний розряд
2017 у марокканському спорті